Енбекшиказах — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Енбекшиказах — село в Хромтауском районе Актюбинской области.
 Енбекшиказах — село в Коксуском районе Алматинской области.